Niños Héroes puede referirse a las siguientes asepciones:

 Niños Héroes, grupo de cadetes mexicanos
 Estación de Niños Héroes (Metrorrey), del metro de Monterrey
 Estación Niños Héroes (Jalisco), de Mi Macro Calzada de Guadalajara
 Niños Héroes-Poder Judicial CDMX (estación), del Metro de la Ciudad de México